Senyoria d'Oisy, senyoria de França centrada a Oisy-le-Verger 
 Oisy (Aisne), municipi francès departament de l'Aisne (regió de Picardia)
 Oisy (Nièvre), municipi francès departament de la Nièvre (regió de Borgonya)
 Oisy (Nord), municipi francès a la regió de Nord – Pas de Calais (departament de Nord)
 Oisy-le-Verger és un municipi francès departament del Pas de Calais (regió de Nord – Pas de Calais)